Cymatura är ett släkte av skalbaggar. Cymatura ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Cymatura